Emans ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Emans (1604–1679), deutscher Karmeliter und Ordensreformer
 Franz Emans (1950–2020), deutscher Fußballspieler
 Monika Schmitz-Emans (* 1956), deutsche Komparatistin und Literaturwissenschaftlerin